Helenka – zdrobnienie imienia Helena

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Helenka – część miasta Zabrze
 Helenka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn

Inne 
 Helenka – rzeka

Zobacz też 
 Helenopol, Helenowo, Helenów, Helenówek, Helenówka